Hurlingham, un quartier de Londres
 Hurlingham, un partido (arrondissement) de la province de Buenos Aires
 Hurlingham (Argentine), ville d'Argentine